Рихарда (Richardis) — женское имя. Известные носительницы:

 Рихарда Швабская (ок. 840—между 894 и 896) — императрица Запада, супруга Карла III Толстого, святая.
 Рихарда из Зуалафельдгау (945/50—994) — маркграфиня Австрии, супруга Леопольда I.
 Рихарда Баварская (1173—1231) — графиня Гелдерна, супруга Оттона I.
  (1314—1360) — герцогиня Баварии, супруга Оттона IV.
 Рихарда Шверинская (ум. до 1386) — герцогиня Шлезвига (возможно также королева Дании), супруга Вальдемара III, тётя второй Рихарды Шверинской.
 Рихарда Шверинская (ок. 1347—1377) — королева Швеции, супруга Альбрехта Мекленбургского, племянница первой Рихарды Шверинской.
  (1370—1400) — шведская принцесса, дочь Альбрехта Мекленбургского, супруга Иоганна, герцога Гёрлица и курфюрста Бранденбурга.

См. также 
 (879) Рихарда — астероид Главного астероидного пояса.